Vagabond steht für:

 Vagabond (Band), britische Band
 Vagabond (Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2019)
 Vagabond (Manga), japanischer Manga
 Vagabond (Schiff), französisches Forschungsschiff zur Erkundung der Arktis
 Vagabond, Alternativname von Julian Thomas (Journalist) (1843–1896), australischer Journalist und Autor 
 Carrera Jeans-Vagabond, früherer Name von Carrera Jeans, italienische Radsportmannschaft
 Piper Vagabond, US-amerikanisches Leichtflugzeug
 Tarifverbund Vagabond, anderer Name für Tarifverbund Jura, Schweizer Tarifverbund
 The Vagabond, Originaltitel von Der Vagabund (Film), US-amerikanischer Film von Charles Chaplin (1916)
 The Vagabond King, Originaltitel von Der König der Vagabunden, US-amerikanischer Film (1930) 
 Vinni Vagabond, anderer Name von Vinni (Sänger) (* 1976), norwegischer Sänger und Rapper

Siehe auch:
 Vagabonds, französische Breakdance-Gruppe
 The Vagabonds
 The Seven Vagabonds, Erzählung von Nathaniel Hawthorne (1832)
 Vagabund (Begriffsklärung)